Моры-Казахский автономный уезд (; ; ) — автономный уезд в Чанцзи-Хуэйскиом автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

История 
В 1930 году из уезда Цитай был выделен уезд Мулэйхэ (木垒河县). 14 июля 1954 года он был преобразован в Моры-Казахский автономный район, 14 февраля 1955 года автономный район был преобразован в автономный уезд в составе Специального района Урумчи. В 1958 году Моры-Казахский автономный уезд был передан в состав Чанцзи-Хуэйского автономного округа.

Административное деление 
Моры-Казахский автономный уезд делится на 3 посёлка, 7 волостей и 1 национальную волость (Дананьгоу-Узбекская национальная волость).

Население 
В населении преобладают китайцы, казахи, уйгуры, узбеки и хуэйцы.

Ссылки 
 

Автономные уезды Синьцзян-Уйгурского автономного района
Казахи в Китае